Nezahualcóyotl fue el monarca (tlahtoani) de la ciudad-estado de Tetzcoco en el México Antiguo.

También puede referirse a:

Nezahualcóyotl, municipio del Estado de México;
Estación Nezahualcóyotl, parte de la línea B del Metro de la Ciudad de México;
Cualquier otro lema con la grafía alterna: Netzahualcóyotl